Dostálek může být:
 Antonín Dostálek (1882–1938), český hudební skladatel a klavírista
 Ctibor Dostálek (1928–2011), neurofyziolog a odborník na tradiční indické lékařství a hatha-jógová cvičení
 Jan Dostálek (1883–1955), česko-československý politik lidové strany
 Jaroslav Dostálek (1909–1996), český římskokatolický kněz
 Matěj Dostálek (* 1984), český divadelní, filmový a masmédiální vědec
 Radovan Dostálek (* 1969), český podnikatel a politik hnutí STAN
 Richard Dostálek (* 1974), český fotbalista

Externí odkazy 
 

Česká příjmení